Эгина может означать:

 Эгина — нимфа, дочь речного бога Асопа, родившая от Зевса сына Эака.
 Эгина — персонаж балета «Спартак», возлюбленная главного героя
 Эгина — русская фамилия, женская форма от «Эгин»
 Эгина (остров) — остров в заливе Сароникос Эгейского моря.
 Эгина (город) на одноимённом острове
 Эгина (дим) — община (дим) в Греции.

 (91) Эгина — астероид Главного астероидного пояса.

См. также 
 Эгин